Первый дивизион 1958/1959 — 56-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 сентября 1958 года и закончился 10 мая 1959 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1958/1959
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1958 году
1959 год в Бельгии